Oreské ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Skalica, siehe Oreské (Skalica)
 einer Ortschaft im Okres Michalovce, siehe Oreské (Michalovce)

Der erstgenannte Ort liegt im Trnavský kraj, der zweite im Košický kraj.